Thomas T. Thomas
 Thomas Thomas (piłkarz)